Зноско-Боровський Євген Олександрович (1884–1954) — російський шахіст, музичний і театральний критик.
 Зноско-Боровський Олександр Федорович (1908–1983) — український композитор.
 Митрофан (Зноско-Боровський) (1909–2002) — єпископ Російської православної церкви закордоном.

Українські прізвища